Но́рберт Ми́хелис (; род. 8 августа 1984, Мохач, Венгрия) — венгерский автогонщик, наиболее проявивший себя в кузовных гонках.

Общая информация 
Михелис относительно поздно стал заниматься большим автоспортом — по финансовым причинам свои первые опыты в автогонках он начал уже заметно позже своего двадцатилетия. До этого он достиг больших успехов в гонках автоспортивных симуляторов.

В какой-то момент его заметил соотечественник Габор Вебер и порекомендовал попробовать Михелиса руководителю местной команды Zengő-Dension Team Золтану Зенго. Опыты оказались весьма успешными.

Спортивная карьера 

В 2006-09 Норберт выигрывает три различных национальных чемпионата — на Suzuki Swift, Renault Clio и SEAT León.

Параллельно с участием в национальном чемпионате на SEAT León Михелис пробует свои силы в европейском кубке. Уже в дебютном сезоне венгру удаётся неплохо себя проявить и заработать бонусное право на участие в японском этапе WTCC за рулём SEAT León команды Sunred Engineering.

В 2009 году Михелис выигрывает еврокубок, одержав 5 побед в 12 гонках. В качестве награды за титул ему было оплачено участие в кубке Европы среди легковых автомобилей. Норберт взял поул и выиграл первый заезд, однако титул обладателя кубка Европы достался не ему — лишь пятое место во втором заезде отбросило его на третье место в общем зачёте.

В 2010 году Норберт проводит свой первый сезон в WTCC, перейдя туда вместе со своей командой еврокубка — Zengő-Dension Team. В качестве машины выбран всё тот же турбодизельный SEAT León. Проведя результативный и стабильный сезон. Михелис завоевал приз лучшего новичка сезона. Норберт одержал одну победу, выиграв заключительную гонку в Макао. В общем зачёте занял 9-е место.

Чемпион серии WTCR 2019, титул выиграл в последней гонке сезона в Малайзии 15 декабря 2019 в очень упорной борьбе: перед этапом было 4 претендента на титул. После первой гонки их осталось 3. После второй - 2. Перед последней гонкой выигрывал 10 очков у ближайшего преследователя, но проиграл старт, откатившись на 4 место, в результате до 5 круга проигрывал 2 очка. Но Гуэрри подвела машина, и Михелис вернул себе 1-е место в общем зачёте (гонку закончил 5-м).

Статистика результатов в моторных видах спорта

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт спортсмена 
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 

Родившиеся в Мохаче
Родившиеся в 1984 году
Родившиеся 8 августа
Автогонщики Венгрии
Пилоты WTCC из Венгрии
Пилоты еврокубка SEAT León